Bootjack Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bootjack Lake (Osceola County, Michigan)
 Bootjack Lake (Schoolcraft County, Michigan)
 Bootjack Lake (Flathead County, Montana)
 Bootjack Lake (Lincoln County, Montana)
 Bootjack Lake (Wisconsin)